Schalldorf ist der Ortsname von

 Schalldorf (Emmering), Ortsteil und früherer Name (bis 1978) der Gemeinde Emmering, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Schalldorf (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern